ISO/IEC 9075 стандарт: "Информационные технологии —  Языки баз данных — SQL" — это стандарт, который описывает структурированный язык запросов.

Подробности по релизам:
 SQL-86 (или SQL-87) это стандарт ISO 9075:1987 1987 года
 SQL-89 это стандарт ISO/IEC 9075:1989 1989 года
 SQL-92 это стандарт ISO/IEC 9075:1992 1992 года
 SQL:1999 это стандарт ISO/IEC 9075:1999 1999 года
 SQL:2003 это стандарт ISO/IEC 9075:2003 2003 года
 SQL:2006 это стандарт ISO/IEC 9075:2006 2006 года
 SQL:2008 это стандарт ISO/IEC 9075:2008 2008 года
 SQL:2011 это стандарт ISO/IEC 9075:2011 2011 года
 SQL:2016 это стандарт ISO/IEC 9075:2016 2016 года

Ссылки 
 "ISO/IEC JTC 1/SC 32" technical committee.

SQL
Стандарты_ISO/IEC